Студии «Эбби-Роуд» () — комплекс студий звукозаписи в Лондоне, в районе Сент-Джонс-Вуд, созданный в ноябре 1931 года компанией EMI. Наиболее известна как студия, в которой записывались такие легендарные рок-группы, как The Beatles, Duran Duran, Mike Oldfield, The Shadows, Pink Floyd, Oasis, U2, Keane и Travis. Расположена по адресу Эбби-Роуд, 3, округ Вестминстер. В 1969 году на пешеходном переходе у студии была сделана одна из самых знаменитых фотографий «Битлз», ставшая обложкой их предпоследнего записанного альбома. Студия является местом паломничества фанатов, оставляющих граффити на заборе студии и фотографирующихся на переходе (хотя сейчас переход несколько смещён по сравнению с 1969 годом).

События 
 2009, 3 апреля — группа Keane дала в студии первый в истории музыки 3D-концерт.
 2009, 8 июля — студия Abbey Road начала работать в онлайн-режиме.
 2010, 23 февраля — студия Abbey Road признана исторической достопримечательностью.

Список некоторых альбомов, записанных на студии 
 1963: Please Please Me — The Beatles
 1964: Beatles for Sale — The Beatles
 1965: Help! — The Beatles
 1966: Revolver — The Beatles
 1967: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band — The Beatles
 1967: Magical Mystery Tour — The Beatles
 1967: The Piper at the Gates of Dawn — Pink Floyd
 1967: Odessey and Oracle — The Zombies
 1968: A Saucerful of Secrets — Pink Floyd
 1968: The Beatles известен также как «White Album» («Белый альбом») — The Beatles
 1969: Music from the Film More — Pink Floyd
 1969: Ummagumma — Pink Floyd
 1969: Yellow Submarine — The Beatles
 1969: Abbey Road — The Beatles
 1970: Atom Heart Mother — Pink Floyd
 1973: The Dark Side of the Moon — Pink Floyd
 1975: Wish You Were Here — Pink Floyd
 1976: Tales of Mystery and Imagination — The Alan Parsons Project
 1977: I Robot — The Alan Parsons Project
 1980: Never for Ever — Kate Bush
 1981: Nude — Camel
 1986: Notorious — Duran Duran
 1988: Delicate Sound of Thunder (mixing sessions) — Pink Floyd
 1992: Ponk!! — Seikima II
 1995: The Bends — Radiohead
 1997: Be Here Now — Oasis
 1997: OK Computer (струнные партии и мастеринг) — Radiohead
 1999: Elodia — Lacrimosa
 2000: Kid A — Radiohead
 2001: No More Shall We Part — Nick Cave and the Bad Seeds
 2006: 18 Singles — U2
 2006: On an Island — David Gilmour
 2007: Dark Passion Play — Nightwish
 2007: The Boy with No Name — Travis
 2007: Music of the Spheres — Mike Oldfield
 2008: Dig Out Your Soul — Oasis
 2009: Yes — Pet Shop Boys 2016: Blonde - Frank Ocean 
 2017: Walk the Earth — Europe
2017: Harry Styles — Гарри Стайлз''

См. также категорию: :Категория:Альбомы, записанные на Abbey Road Studios

Ссылки 
 Сайт Abbey Road Studios
 Live from Abbey Road — официальный сайт

Примечания 

Организации, основанные в 1931 году
Появились в 1931 году в Великобритании
1931 год в Лондоне
Студии звукозаписи
Компании Лондона
Музыкальные организации Лондона
EMI